Slankamen steht für
Stari Slankamen („Alt-Slankamen“), eine Ortschaft in der Vojvodina, Serbien
Novi Slankamen („Neu-Slankamen“), eine Ortschaft in der Vojvodina, Serbien
 Slankamenački Vinogradi (Slankamener Weinberge), eine Ortschaft in der Vojvodina, Serbien
die Schlacht bei Slankamen während des Großen Türkenkriegs im Jahre 1691